Николай Васильевич Зуев, (1861 — ?) — городской голова города Семёнова, депутат Государственной думы Российской империи III-го созыва от Нижегородской губернии.

Биография 

По происхождению крестьянин Владимирской губернии. Из мещан. Получил начальное домашнее образование. С юных лет посвятил себя коммерческой деятельности. Занимался торговлей недвижимым имуществом с годовым доходом 300 рублей. По другим сведениям имел торговое дело в городе Семёнове. Избран городским головой города Семёнова.

25 октября 1907 избран в Государственную думу Российской империи III созыва от 1-го съезда городских избирателей. Вошёл в состав фракции октябристов. Член думских комиссий о торговле и промышленности и по делам православной церкви.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны

Семья 
 Жена — ? (?—?)

Литература 
 Селезнёв Ф. А. Зуев Николай Васильевич // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 214.
 Боиович М. М.  Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. — М., 1913. — С. 191.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 26.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 299.

Примечания 

Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи от Нижегородской губернии